Josette Norris (* 15. Dezember 1995 in Tenafly, New Jersey) ist eine US-amerikanische Leichtathletin, die sich auf den 1500-Meter-Lauf spezialisiert hat.

Sportliche Laufbahn 
Josette Norris studierte an der University of North Carolina at Chapel Hill sowie an der Georgetown University und ist seit 2020 als Profi aktiv. 2021 siegte sie in 4:06,17 min im 1500-Meter-Lauf bei den Drake Relays und wurde Ende August nach 4:00,07 min Dritte beim Prefontaine Classic und auch bei der Athletissima in Lausanne wenige Tage später gelangte sie mit 4:03,27 min auf Rang drei. Im Jahr darauf startete sie bei den Hallenweltmeisterschaften in Belgrad und belegte dort in 4:04,71 min den fünften Platz über 1500 m

2022 wurde MacLean US-amerikanische Hallenmeisterin im 1500-Meter-Lauf.

Persönliche Bestleistungen 
 1500 Meter: 3:59,72 min, 18. Juli 2021 in Mission Viejo
 1500 Meter (Halle): 4:03,16 min, 29. Januar 2022 in New York City
 Meile: 4:22,71 min, 3. September 2021 in Brüssel
 Meile (Halle): 4:20,81 min, 29. Januar 2022 in New York City
 3000 Meter: 9:35,63 min, 2. April 2016 in Durham
 3000 Meter (Halle): 8:37,91 min, 6. Februar 2022 in New York City
 5000 Meter: 14:51,32 min, 25. Juli 2021 in Azusa

Weblinks 

 
 Athletenprofil bei den North Carolina Tar Heels

1500-Meter-Läufer (Vereinigte Staaten)
US-Amerikaner
Geboren 1995
Frau
US-amerikanischer Meister (Leichtathletik)